Лино () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лино, Меган (род. 1984) — американская кёрлингистка, участница сборной США по кёрлингу на колясках.
 Лино, Эрлин (род. 1997) — эквадорский футболист, вингер клуба «Барселона».
 Домингес Лино, Лурдес (род. 1981) — испанская теннисистка.